NUP62 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 522 амінокислот, а молекулярна маса — 53 255.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, транспорт, транспорт білків, транспорт мРНК, транслокація, ацетилювання. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, комплексі ядерної пори.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки